

Geografia
Stati Uniti d'America
 Vaughn – census-designated place della Contea di Cascade, Montana
 Vaughn – città della Contea di Guadalupe, Nuovo Messico

Musica
 Vaughn – gruppo musicale hard rock statunitense

Onomastica
 Vaughn – nome proprio di persona inglese e gallese maschile

Persone
Billy Vaughn – cantante, polistrumentista e direttore d'orchestra statunitense
Danny Vaughn – cantante statunitense
Linda Rhys Vaughn – modella statunitense
Cinema e televisione
Adamae Vaughn – attrice statunitense
Alberta Vaughn – attrice statunitense
Baron Vaughn – attore e comico statunitense
Matthew Vaughn – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico inglese
Ned Vaughn – attore statunitense
Robert Vaughn – attore statunitense
Vince Vaughn – attore, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
Sport
Chico Vaughn – cestista statunitense
Clayton Vaughn – velocista statunitense
David Vaughn jr., cestista statunitense
David Vaughn III, figlio di David jr., cestista statunitense
Frank Vaughn – calciatore statunitense
Jacque Vaughn – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Julian Vaughn – cestista statunitense
Kia Vaughn – cestista statunitense
Kwame Vaughn – cestista statunitense
Lawson Vaughn – calciatore statunitense
Ralph Vaughn – cestista statunitense
Rashad Vaughn – cestista statunitense
Virgil Vaughn – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense

Pagine correlate
Vaughan (disambigua)